Нижняя Тойма — деревня в Вятскополянском районе Кировской области, в составе Среднетойменского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Тойменка у северо-западной окраины города Вятские Поляны.

Население 
Численность населения деревни составляет 1105 человек (2010).

Известные уроженцы 
 Бабушкин, Ефим Адрианович (1880—1927) — революционер.

Примечания 

Населённые пункты Вятскополянского района